ВКС — аббревиатура из кириллических букв, которая может означать: Воздушно-Космические Силы

Военно-космические термины 
 Воздушно-космические силы Российской Федерации — один из трёх видов войск ВС Российской Федерации. Сформированы в 2015 году.
 Воздушно-космические силы Франции — один из трёх видов войск ВС Франции. Сформированы в 2020 году.
 Военно-космические силы — род войск в Вооруженных Силах Российской Федерации в 1992—2001 годах.
 Воздушно-космический самолёт (ВКС) или многоразовый воздушно-космический самолёт (МВКС) — разновидность летательных аппаратов гражданского и военного назначения для полётов в земной атмосфере и космическом пространстве.
 ВКС Туполева — проектировался конструкторским бюро Московского машиностроительного завода «Опыт» им. А. Н. Туполева
 ВКС Цыбина — проектировался НПО «Энергия» (ген. конструктор — П. В. Цыбин)
 МВКС Яковлева — проектировался конструкторским бюро Московского машиностроительного завода «Скорость» им. А. С. Яковлева.

Техника 
 ВКС — российский крупнокалиберный снайперский комплекс, более известный как ВССК «Выхлоп».
 Воздушная-кислородная смесь
 Видеоконференцсвязь

Другое 
 ВКС — Высококвалифицированный (иностранный) специалист, в контексте найма на работу и миграционного права Российской Федерации
 Вест кост свинг (Свинг Западного побережья) (англ. west coast swing или ''WCS) — парный танец
 Всесоюзный комитет по стандартизации (1930—1936), Всесоюзный комитет стандартов (1940—1948) — организации-предшественники Росстандарта.

См. также 
 ВКФ